RSV kan bl.a. henvise til:
 Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) – virus som kan give luftvejssygdomme